Văleni peut désigner diverses localités de Roumanie :

 Văleni, commune du județ de Neamț
 Văleni, commune du județ d'Olt
 Văleni, commune du județ de Vaslui
 Văleni-Dâmbovița, commune du județ de Dâmbovița
 Vălenii de Munte, ville du județ de Prahova

Valénie est le nom que les Croisés donnèrent en 1098 à la ville syrienne de Baniyas.